Тишковка () — деревня в Короватичском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

Неподалёку Тишковкое месторождение нефти.

География

Расположение 
В 25 км на юго-запад от Речицы, в 75 км от Гомеля и в 11 км от железнодорожной станции Демехи.

Гидрология 
На юге и западе канава Тишковская, на востоке расположена сеть мелиоративных каналов.

Транспортная система 
Рядом расположена автодорога Калинковичи — Гомель.

В деревне 82 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на юго-запад, параллельно ей проходит вторая короткая улица. Застройка двухсторонняя, редкая, деревянная усадебного типа.

История 
По письменным источникам известна с XIX века как селение в Малодушской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1879 году обозначена в Малодушском церковном приходе. Согласно переписи 1897 года в деревне был хлебозапасный магазин.

В 1920—30-х годах на месте деревни находилось две: Старая Тишковка и Новая Тишковка, которые впоследствии объединились в одну. В 1930 году организован колхоз «Пятилетка», работала кузница. 53 жителя погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Согласно переписи 1959 года, деревня в составе колхоза «XXI съезд КПСС» (центр — деревня Красная Дуброва).

Население

Численность 
2004 год — 82 двора, 205 жителей.

Динамика 
 1897 год — 35 дворов, 204 жителя (согласно переписи).
 1908 год — 41 двор, 296 жителей.
 1959 год — 462 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 82 двора, 205 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района